Ponte D. Luís I — construções rodoviárias e ferroviárias dedicadas ao rei D. Luís I de Portugal.

Construções 
 Ponte de D. Luís — ponte situada na cidade portuguesa do Porto
 Ponte de D. Luís — ponte situada na cidade portuguesa de Santarém

Desambiguações de construções